Gaetano Pieraccini (1864-1957) – medico e politico italiano
 Giovanni Pieraccini (1918-2017) – giornalista e politico italiano
 Leonetta Cecchi Pieraccini (1882-1977) – pittrice italiana, moglie del critico Emilio Cecchi